Котлован:
 Котлован — выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений.
 «Котлован» — антиутопическая повесть Андрея Платонова, написанная в 1930 году.

Топоним 
 Котлован — река в Забайкальском крае, приток Угдыри, притока Кыры.
 Котлован — река в Республике Саха, приток Бютей-Юряха, притока Кянелибита.
 Котлован — село Удомельского городского округа Тверской области.
 Котлован им. Ивана Смирнова - международный чугунный завод в Омске, расположен на улице Северная, д. 218к1

См. также 
 Котловина (значения)